Гран-прі Франції 1981 року () — восьмий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 5 липня на трасі Діжон-Пренуа. Свою першу перемогу здобув Ален Прост, також показавши найшвидше коло.

Перегони

Кола лідирування 
 1—58 — Нельсон Піке
 59—80 — Ален Прост

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Франції 1981  

            
Гран-прі Франції
Липень 1981